Медовка — село в Усманском районе Липецкой области, входит в состав Пригородного сельсовета.

Население

Примечания 

Населённые пункты Усманского района